Hitachi kan betekenen

Hitachi (bedrijf), een Japans conglomeraat van onder andere elektronica
Hitachi (wielerploeg), voormalige wielerploeg, gesponsord door bovenstaand bedrijf
Hitachi (provincie), een voormalige provincie van Japan
Hitachi (stad), een stad in de Japanse prefectuur Ibaraki.